A Los Angeles Lakers 2022–2023-as szezonja a csapat történetének 76. szezonja, míg a 75. a National Basketball Associationben, 63. Los Angeles-ben és a 24. a Crypto.com Arenában. 2022. április 11-én kirúgták Frank Vogel vezetőedzőt és június 3-án helyére Darvin Hamet szerződtették.

A szezon előtt a csapat bejelentette, hogy visszavonultatják George Mikan és Pau Gasol mezszámait. Miken 99-es számát 2022. október 30-án, a Denver Nuggets ellen, Gasol 16-os mezét pedig 2023. március 7-én, a Memphis Grizzlies ellen.

Draft 

A Lakers tulajdonában egyetlen választás se volt a 2022-es draft idején, de megszerezték Max Christie-t (a 35. választást) az Orlando Magic-től, egy 2028-as második köri választásért és pénzösszegért.

Keret

Mérkőzések

Előszezon

Alapszakasz

Tabella

Tranzakciók

Játékos-tranzakciók

Szabadügynökök

Új játékosok

Távozók

Jegyzetek 

A Los Angeles Lakers szezonjai